Hafez (dichter), een Perzisch dichter;
 Hafiz (Koran), een persoon die de Koran uit zijn hoofd kent.